IDT steht für:
 Immunodiffusionstest
 Initiative Deutscher Trauringhersteller
 Integrated Device Technology, US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Interdigitaltransducer, ein Oberflächenwellen erzeugendes Bauteil
 International Discount Telecommunications, US-amerikanisches Telekommunikations- und Energieunternehmen, siehe IDT Corporation
 Internationale Deutschlehrertagung
 Interrupt Descriptor Table, siehe Deskriptor (Prozessor)
 Israel Daylight Time, entsprechend UTC+3

idt steht für:
 Idaté (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Idalaka-Dialektkontinuums in Osttimor

Abkürzung